Magna Carta bezeichnet:

 Magna Carta, eine Grundlage des englischen Verfassungsrechts aus dem Jahr 1215
 Magna Carta (Band), eine englische Folk-Rock-Band
 Magna Carta Records, ein US-amerikanisches Musiklabel

 Magna Charta (Band), ein deutsches Dance-Projekt
 Magna Charta (Warburg), eine Verfassungsurkunde der Stadt Warburg aus dem Jahr 1436